Уиннебейго (, ) — топоним, производный от названия племени виннебаго.

 Уиннебейго — город в штате Висконсин, США.
 Уиннебейго — город в округе Фэрибо, штат Миннесота, США.
 Уиннебейго — тауншип в округе Хьюстон, Миннесота, США.
 Уиннебейго — город на западе штата Небраска, США.
 Уиннебейго — город на севере штата Иллинойс, США.
 Уиннебейго — индейская резервация в штате Небраска, США.

Округа США 
В США насчитывается 3 округа с названием Уиннебейго ():

Другие геообъекты 
 Уиннебейго — озеро в США, штат Висконсин.

См. также 
  — американская фирма в городе Форест-Сити, производящая трейлеры.
 Виннебаго (значения)